Breach of Promise – cortometraggio del 1912 diretto da W.R. Daly (William Robert Daly)
Breach of Promise – film del 1932 diretto da Paul L. Stein
Breach of Promise – film del 1942 diretto da Harold Huth e Roland Pertwee